L'Open des Pays-Bas 2009 est l'édition 2009 du tournoi de squash Open des Pays-Bas qui se déroule du 24 au  à Rotterdam. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 4 Star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiés et une wild-card Dylan Bennett. 

Daryl Selby remporte le titre en s'imposant face à Cameron Pilley.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2009 de la PSA

Liens externes 

Open des Pays-Bas de squash
Squash en 2009
Sport en novembre 2009
Compétition de squash à Rotterdam